Die EBSA-Snookereuropameisterschaft 2014 war die 23. Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Europameisterschaft im Snooker. Sie fand vom 1. bis 11. Juni 2014 in Sofia in Bulgarien statt.
Europameister wurde der Engländer Mitchell Mann durch einen 7:2-Sieg im Finale gegen seinen Landsmann John Whitty. Mann qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Saisons 2014/15 und 2015/16.

Modus 
Die 90 Teilnehmer wurden zunächst in 16 Gruppen mit jeweils fünf beziehungsweise sechs Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier bestplatzierten Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde in der Europameister im K.-o.-System ermittelt wurde.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 European Snooker Championship Men 2014 auf esnooker.pl

Einzelnachweise 

2014
Europameisterschaft
Billardturnier in Sofia